Иродиа́не () — приверженцы Ирода и его династии; упоминаемая в евангелиях партия, враждебно относившаяся к Иисусу Христу (, , ; возможно также ).

Судя по её действиям, можно думать, что к ней принадлежали приверженцы ненавистного иудеям Иродова дома, сторонники политической зависимости от Рима. Именно они предлагали Христу коварный вопрос: можно ли платить дань кесарю? Христос предостерегал своих учеников от иродиан наравне с фарисеями и саддукеями.

В перечне 80-ти христианских ересей «Панарионе» (ок. 378 года) иродиане на 20-м месте и последние среди семи иудейских еретических, с точки зрения христианства, сект.

Примечания

Литература 
 

Библейские персонажи
Течения в иудаизме
История иудаизма